Александр Якимов:
 Якимов, Александр Авдеевич (1904—1971) — инженер-механик, кораблестроитель, профессор, инженер-контр-адмирал.
 Якимов, Александр Васильевич (более известен под псевдонимом Эльмар Грин; 1909—1999) — русский советский писатель, лауреат Сталинской премии первой степени.